Colony steht für:

 Colony (Album), Album von In Flames (1999)
 Colony (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2015)
 Colony Capital, US-amerikanisches Investmentunternehmen
 Colony Cirque, Bergkessel im Viktorialand, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Colony (Alabama)
 Colony (Kansas)
 Colony (Kentucky)
 Colony (Missouri)
 Colony (Oklahoma)
 Colony (Virginia)
 Colony (Wyoming)
 Colony Acres, Virginia
 Colony Biltmore IV, Arizona
 Colony Hills, Delaware
 Colony South, Arizona
 Colony Township (Adams County, Iowa)
 Colony Township (Delaware County, Iowa)
 Colony Township (Missouri)

im NRHP gelistete Objekte:
 Colony Historic District, in Swansea, Massachusetts, ID-Nr. 90000079
 Colony Mill Historic Sites, in Three Rivers, Kalifornien, ID-Nr. 78003502
 Colony Park Pavilion, in Wilburton, Oklahoma, ID-Nr. 88001395
 Colony Street-West Main Street Historic District, in Meriden, Connecticut, ID-Nr. 87001387
 Colony Tower Complex, in Pearl Beach, Michigan, ID-Nr. 94000756
 Colony’s Block, in Keene, New Hampshire, ID-Nr. 83001134
 Old Colony Burying Ground, in Granville, Ohio, ID-Nr. 05000577

Siehe auch:
 The Colony
 Colonia
 Coloni
 Kolonie (Begriffsklärung)